«Три связки соломы» — мультипликационный фильм.

Фильм участвовал в Тарусе-1997.

Сюжет 
По японской народной сказке о мальчике-сироте, который после ряда приключений, убеждает императора, что важнее всего в жизни — красота природы, достойная любования и восхищения.

Создатели

Литература

См. также 
 «Земляника под снегом»

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы России 1990-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Рисованные мультфильмы России 1995 года
Мультфильмы по японским сказкам